Edward Weston kan syfta på bland andra:

* Edward Weston (1850–1936), engelsk kemist
 Edward Weston (1886–1958), amerikansk fotograf